Anisolepis – rodzaj jaszczurki z rodziny Leiosauridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Brazylii, Urugwaju, Paragwaju i  Argentynie.

Systematyka

Etymologia 
Anisolepis:  anisos „nierówny”, od negatywnego przedrostka αν- an-; ισος isos „równy”; λεπις lepis, λεπιδος lepidos „łuska”, od λεπω lepō „łuszczyć się”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Anisolepis grilli
 Anisolepis longicauda
 Anisolepis undulatus

Przypisy

Bibliografia 
 

Leiosauridae